Ernest Schonholzer svájci nemzetközi labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
Az I. Liga játékvezetőjeként vonult vissza.

Nemzetközi játékvezetés 
A Svájci labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1954-től (tartotta) tartja nyilván bírói keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül a németet beszélte. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen partbíróként segítette működő társát. Az aktív nemzetközi játékvezetéstől 1954-ben búcsúzott.

Labdarúgó-világbajnokság
Svájcban,  Bernben rendezték az V., az 1954-es labdarúgó-világbajnokság végső küzdelmeit, ahol a FIFA JB kizárólag partbíróként foglalkoztatta. Kettő csoportmérkőzésen szolgált partbíróként. Az egyik mérkőzésen egyes számú besorolást kapott, ami azt jelentette, hogy játékvezető sérülés esetén ő vezeti tovább a játékot. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 2.

1954-es labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

Források 

Svájci labdarúgó-játékvezetők